Иван Фёдорович Халипов () — генерал-полковник, член Военного совета — начальник Политического управления войск противовоздушной обороны.

Биография 
Родился в семье кондуктора станции. В 1935 году закончил Томский университет. Работал директором школы, а затем и заведующим РОНО в городе Талгар Алма-Атинской области. С 1940 года служил в армии. На фронте был с первого дня до последнего дня Великой Отечественной войны. В разное время занимал должности политрука, комиссара батальона и полка, в политотделах и управлениях дивизии, армии, фронта. Воинское звание к окончанию войны — подполковник.

Заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. С 1967 года — член Военного совета и начальник Политического управления войск ПВО.

Награды 
Награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны второй степени, четырьмя орденами Красной Звезды, медалями и наградами других стран.

Память 

Иланской средней общеобразовательной школе № 1 было присвоено имя генерал-полковника Халипова Ивана Федоровича.

В честь него названа также улица в Иланском.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Примечания

Ссылки 
Халипов Иван Фёдорович 

Выпускники Томского государственного университета
Политработники Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС